Luis Perea pode referir-se a:

 Luis Perea – ex-futebolista colombiano nascido em 1963;
 Luis Perea – futebolista colombiano nascido em 1979;
 Luis Perea – futebolista colombiano nascido em 1986.

Desambiguações de antropônimos